Guillermo III puede hacer referencia a:
 Guillermo III de Borgoña (1110-127), conde de Borgoña y de Mâcon
 Guillermo III de Arborea (?-1424), vizconde de Narbona, juez de Arborea, conde de Goceano y vizconde de Bas.
 Guillermo III de Orange (1650-1702), rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda y estatúder de las Provincias Unidas.
 Guillermo III de los Países Bajos (1817-1890), rey de los Países Bajos y gran duque de Luxemburgo.